Prva slovenska nogometna liga 2015–16 je bila 25. sezona najvišjega nogometnega tekmovanja v Sloveniji. V ligi sodeluje 10 klubov. Liga se igra v dveh delih, jesenskem in spomladanskem, vmes pa je zimski premor. Sezona je začela 18. julija 2015 in končala 21. maja 2016. Aktualni prvak je ekipa NK Maribor, ki je v prejšnji sezoni osvojila svoj trinajsti naslov. 

V tej sezoni pa je prvič naslov osvojil nogometni klub Olimpija.

Potek tekmovanja
Vsaka ekipa skupaj igra 36 tekem (18 domačih in 18 gostujočih) in z vsako ekipo posebej po 4 tekem (2 domači in 2 gostujoči).

Klubi
V ligi je sodelovalo 10 ekip, devet iz prejšnje sezone 1.SNL in eden, ki je napredoval iz 2.SNL. Zmagovalec druge lige Krško se je neposredno uvrstil v 1.SNL, kot prvak 2.SNL. Zamenjal je ekipo Radomlje, ki je izpadlo iz tekmovanja, saj so v prejšnji sezoni zasedli zadnje mesto. To je bila tudi prva sezona v najmočnejši 1.SNL za Krško. V tekmi za obstanek/napredovanje pa sta se pomerila Aluminij in Gorica, slednja je tudi zmagala in zadržala prvoligaški status v tej sezoni.

Stadion in lokacija ekip 

1Samo kapaciteta sedišč. Nekateri stadioni imajo tudi stojišča.

Lestvica

Pozicija po krogih

Rezultati

Prvi del sezone

Vir:Uradna stran PLTS  Domača ekipa je v levem stolpcu, gostujoča pa v zgornji vrstici.  Barve: Modra = zmaga domače ekipe; Rumena = remi ekip; Rdeča = zmaga gostujoče ekipe.

Drugi del sezone

Tekme odigrane 21. maj 2016.  Vir:Uradna stran PLTS  Domača ekipa je v levem stolpcu, gostujoča pa v zgornji vrstici.  Barve: Modra = zmaga domače ekipe; Rumena = remi ekip; Rdeča = zmaga gostujoče ekipe.

Tekmi za obstanek/napredovanje
V tekmi za obstanek, ki bo potekala v dveh tekmah (ena doma in druga v gosteh), sta se pomerila devetouvrščena ekipa 1.SNL, Zavrč in drugouvrščena ekipa 2.SNL, Aluminij za mesto v prvi ligi za sezono 2016/17. S skupnim izidom 4–3 je zmagal Zavrč, ki pa zaradi finančnih razlogov ni pridobil licence za prihodnjo sezono. Priložnost je tako dobil Aluminij, ki je sprejel povabilo NZS.

Statistika sezone

Lista strelcev
Tekme odigrane 21. maj 2016.

Lista asistentov
Tekme odigrane 21. maj 2016.

Ostala statistika
Število tekem : 180
Domače zmage : 57 (31,67%)
Gostujoče zmage : 73 (40,56%)
Neodločeno : 50 (27,78%)
Najvišja domača zmaga : 7. krog, Olimpija 6–0 Celje; 16. krog, Maribor 7–1 Rudar; 21. krog, Maribor 6–0 Krško
Najvišja gostujoča zmaga : 22. krog, Koper 0–5 Maribor
Število golov : 439 (220:219)
Povprečje golov/tekmo : 2,44 (1,22:1,22)
Število 11-m : 25
Število avtogolov : 9
Število rumenih kartonov : 856
Število rdečih kartonov : 52
Število gledalcev : 282,490
Povprečno gledalcev/tekmo : 1,569
Največ gledalcev : 14,000 (33. krog, Olimpija 1–2 Maribor)
Najmanj gledalcev : 100 (28. krog, Krka 0–1 Rudar)

Zunanje povezave
 Uradna spletna stran PrveLige
 Slovenski nogometni portal

2015/16
2015 v Sloveniji
2015 v športu
2016 v Sloveniji
2016 v športu